Als Landkreis Rosenberg oder Kreis Rosenberg werden bezeichnet:

 Landkreis Rosenberg O.S. bestand in der Zeit zwischen 1816 und 1945
 Kreis Rosenberg in Westpreußen bestand in der Zeit zwischen 1818 und 1945
 Landkreis Sulzbach-Rosenberg bestand bis 1972 und gehörte zum bayerischen Regierungsbezirk Oberpfalz